Il doppio del torneo di tennis Houston Shootout 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Hank Pfister e Ben Testerman 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (primo turno)

 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 Kevin Curren /  Wojciech Fibak (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Shootout 1985